Ян Петро́вич Га́йлит (Гайлитис) (25 мая 1894 — 1 августа 1938) — советский военный деятель, комкор (1935).

Биография 
Работал батраком. Окончил Вольмарское городское училище и землеустроительные курсы. Работал землемером. В 1915 году призван в армию. В 1916 году окончил школу прапорщиков. Участник 1-й мировой войны, воевал в составе 10-го Малороссийского гренадерского полка, подпоручик.

В 1918 году вступил в РКП(б). С марта 1918 года в РККА. С мая 1918 года командир 1-го Латышского боевого отряда. В июне 1918 года командующий Пензенской группой войск на Восточном фронте. С 6 по 23 июля 1918 года начальник Пензенской дивизии. С ноября 1918 года начальник штаба 2-й стрелковой бригады, с января 1919 года командир 1-й стрелковой бригады 26-й стрелковой дивизии. С 26 марта 1919 года по 16 апреля 1919 года и с 25 ноября 1919 года по 26 октября 1921 года начальник 26-й стрелковой дивизии.

После войны окончил Высшие академические курсы. Был командиром 10-го стрелкового корпуса в Сибири, помощником командующего войсками Западно-Сибирского военного округа, с 1928 года — помощником командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, с 1930 года — заместителем начальника Главного управления Штаба РККА.

В 1933—1937 годах командующий войсками Сибирского военного округа. С 1936 года член Военного совета при наркоме обороны СССР. В мае 1937 года переведён на должность командующего войсками Уральского военного округа.

15 августа 1937 года арестован. 1 августа 1938 года приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР за шпионаж и участие в контрреволюционной организации к смертной казни. Расстрелян в тот же день. 28 ноября 1956 года реабилитирован.

Воинские чины и звания 
 Рядовой — 09.1915
 Прапорщик — 22.09.1916
 Подпоручик — 1917
 Комкор — 20.11.1935

Награды 
 Орден Красного Знамени (1920)

Примечания

Литература 
 
 
 Лазарев К. Комкор Я. П. Гайлит (к 70-летию со дня рождения). // «Военно-исторический журнал». — 1964. — № 5. — С.125—128.
 Соловьев Д. Ю. Высший командный состав РККА. Комкоры 1935-1940 гг. — М.: Литрес, 2018. — 90 с. ISBN 978-5-532-11303-9.

Ссылки 
 Латышские стрелки

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР

Командующие Уральским военным округом
Казнённые в 1938 году